Morten Madsen er navnet på flere personer:

 Morten Madsen (biskop) (1596-1643) – dansk biskop over Aarhus Stift
 Morten Madsen (ishockeyspiller) (født 1987) – dansk ishockeyspiller
 Morten Dalgaard Madsen (født 1995) – dansk atlet
 Morten Madsen (musiker) – dansk musiker, "Porno Bent" i gruppen Diskofil